Национал-социализм:

 Национал-социализм — официальная политическая идеология в нацистской Германии;
 «Национал-социализм: его истоки, его история и его цели» — книга Рудольфа Юнга, идеолога нацизма.